Les Troggs sont un groupe de rock britannique.
 Les troggs sont l’une des races du jeu vidéo Warcraft.